Кермо — пристрій для керування рухом автомобіля
 Комп'ютерне кермо — ігровий контролер, що імітує автомобільне кермо
 Велосипедне кермо
 Кермо — інша назва суднового стерна
 Горизонтальне кермо (кермо висоти) — пристрій для зміни диференту підводних човнів і торпед

Див. також 
 Керма
 Руль (значення)